Aril Edvardsen – predicatore evangelista pentecostale norvegese, fondatore della Proof of Faith World Evangelism
 Espen Edvardsen – calciatore norvegese
 Jonas Edvardsen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Tommy Edvardsen – calciatore norvegese